Stanisław Czajka (1897–1965) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy częstochowski
 Stanisław Czajka (ur. 1941) – polski bibliotekarz, dyrektor Biblioteki Narodowej